Zweybrück ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Zweybrück (1890–1956), österreichisch-amerikanische Gebrauchsgrafikerin, Textildesignerin und Kunstpädagogin
 Franz Zweybrück (1853–1925), österreichischer Historiker und Journalist.